District de Baden peut faire référence à :
 District de Baden (Argovie), division du canton d'Argovie, en Suisse
 District de Baden (Autriche), division du Land de Basse-Autriche, en Autriche

Homonymie de toponyme